Die Saison 2019/20 der Volleyball Champions League begann am 8. Oktober 2019 und sollte mit dem Finale am 16. Mai 2020 enden. Deutscher Teilnehmer war Allianz MTV Stuttgart. Das Endspiel sollte wie im Vorjahr zusammen mit dem Finale der Männer als „Super Finals“ in der Max-Schmeling-Halle in Berlin ausgetragen werden. Wegen der COVID-19-Pandemie wurde der Wettbewerb im März 2020 für unbestimmte Zeit unterbrochen und später ganz abgebrochen.

Modus 
Die ersten beiden Runden wurden im K.-o.-System ausgetragen, wobei nicht alle Plätze besetzt waren. Die beiden Sieger der zweiten Runde qualifizierten sich für die Gruppenphase. Dort spielten 20 Mannschaften in fünf Vierergruppen im Modus Jeder gegen Jeden. Jedes Team trat zuhause und auswärts gegen jeden der drei Kontrahenten an. Für einen 3:0- oder 3:1-Sieg gab es drei, für einen 3:2-Sieg zwei und für eine 2:3-Niederlage einen Punkt. Die fünf Gruppensieger und die drei besten Gruppenzweiten erreichten das Viertelfinale, das mit Hin- und Rückspielen ausgetragen werden sollte. Dies sollte auch für das Halbfinale gelten. Das Finale sollte in einem Spiel ausgetragen werden.

Spielplan

Die Qualifikationsrunden

Gruppenphase

KO-Runde 

Die Viertelfinalspiele zwischen F. Istanbul und Novara sowie Scandicci und E. Istanbul wurden wegen der COVID-19-Pandemie verschoben. Die beiden Spiele sollten nach Maribor verlegt werden, wurden aber dann auf unbestimmte Zeit verschoben. Stuttgart verzichtete nach dem Hinspiel angesichts dieser Lage auf das Rückspiel gegen Conegliano.

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)
 Livestreams bei Eurovolley.tv (englisch)

Einzelnachweise 

2019/20 (Frauen)
Volleyballsaison 2019/20
Frauenvolleyball-Wettbewerb für Vereinsmannschaften
Abgebrochene Sportveranstaltung 2020